Романенко, Иван Андреевич (1851—1922) — русский военачальник, генерал от инфантерии.
 Романенко, Иван Андреевич (1923—2002) — промышленный деятель, Герой Социалистического Труда.